Azurara pode-se referir a:
 Azurara (Vila do Conde) - freguesia do concelho de Vila do Conde;
 Azurara da Beira - antiga designação da vila de Mangualde;
 Quintela de Azurara - freguesia do concelho de Mangualde;
 Gomes Eanes de Azurara - um cronista quatrocentista português.

Desambiguação